Абинадаб (Авинадав; Abinadab; Abunadib):

 Абинадаб — житель Кириат-Иарима (города в лесной чаще), державший в своём доме Ковчег Завета в течение двадцати лет, после его возвращения филистимлянами;
 Абинадаб — второй сын Иессея; один из трёх братьев Давида, последовавших за Саулом, чтобы сражаться с филистимлянами в долине Эла («дуба»; );
 Абинадаб (в Септуагинте и славянских переводах Библии назван Аминадавом в , но Авинадавом в  и ) — сын Саула, убитый в сражении с филистимлянами на горе Гилбоа.

Примечания